Dit is een overzicht van de snelste schaatssters en beste puntentotalen op de kleine vierkamp vrouwen.

Snelste vrouwen kleine vierkamp

Snelste vrouwen kleine vierkamp laaglandbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Snelste vrouwen kleine vierkamp buitenbaan

Snelste vrouwen kleine vierkamp laagland-buitenbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Beste puntentotalen kleine vierkamp

Beste puntentotalen kleine vierkamp laaglandbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Beste puntentotalen kleine vierkamp buitenbaan

Beste puntentotalen kleine vierkamp laagland-buitenbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Zie ook 
 Adelskalender - Kleine vierkamp vrouwen
 Adelskalender laagland - Kleine vierkamp vrouwen
 Lijst van schaatsrecords kleine vierkamp vrouwen

Schaatslijsten